broadcast (netwerk) - Het verzenden van datapakketten van een enkele bron naar meerdere bestemmingen binnen een computernetwerk.
uitzending - De Engelse term voor verzending van audio-, video-, licht-, tekst- of andere signalen (bijvoorbeeld programma's) aan een aantal ontvangers (luisteraars of kijkers).
Broadcast (film) - Een korte film van Gaetan De Poorter
Broadcast (band) - een Engelse band die elektronische muziek maakt